Guadalupe González puede hacer referencia a:
 María Guadalupe González Talavera (1992), modelo.
 Guadalupe González Taño (1965), política española.